More Best of Leonard Cohen — сборник лучших песен канадского музыканта Леонарда Коэна, изданный 1997 году. Включает песни со студийных альбомов I’m Your Man и The Future, концертного Cohen Live: Leonard Cohen in Concert, также две композиции, написанные специального для сборника: «Never Any Good» и «The Great Event». More Best of Leonard Cohen получил статус «золотого» в США и Польше.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 More Best of Leonard Cohen на Disogs 

Альбомы Леонарда Коэна
Сборники Columbia Records
Сборники на английском языке